Miejscowości w USA:
 Falling Spring – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Greenbrier
Gminy w USA:
 Falling Spring (ang. Falling Spring Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon